Confession o confessions puede hacer referencia a: 

 Confession, serie de televisión surcoreana de 2014
 Confession, película estadounidense de 2005.
 Confessions, película japonesa de 2010.
 Confession, película surcoreana de 2014.
 Confessions Tour, séptima gira musical de la cantante estadounidense Madonna.
 The Confessions Tour, segundo álbum en directo de Madonna.
 Confessions, cuarto álbum de estudio del cantante estadounidense Usher.
 «Confessions Part II», canción de Usher.